Seite (pl. Seiten) steht für:
 eine Richtungsangabe, siehe links und rechts
 Strecke in der Geometrie, siehe Polygon
 Seite eines Simplizes, siehe Simplizialkomplex#Abstrakter Simplizialkomplex
 Fläche in der Alltagssprache und in Redewendungen (auf der einen - auf der anderen Seite, zwei Seiten einer Medaille, das Brot von beiden Seiten bestreichen)
 die seitliche Brustwand, siehe Seitenkrankheit
 eine Gliederung der Blätter mit Nummerung bei Schriftwerken, siehe Paginierung
 ein inhaltliches Konzept des Webdesigns, die Webseite
 eine spezielle Gliederung des Arbeitsspeichers, siehe Speicherseite
 eine Partei in einem Gerichtsverfahren, siehe Partei (Recht)
 die A- und B-Seite einer Schallplatte
 eine Ehrenerweisung bei den Seestreitkräften verschiedener Nationen, siehe Seite pfeifen

Seite, namentlich:
 Seite (Gemeinde Grinzens), Dorf bei Grinzens, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Seite (Gemeinde Oetz), Rotte in der Gemeinde Oetz, Tirol
 Seite (Gemeinde Mittelberg), Ort bei Mittelberg im Kleinwalsertal, Bezirk Bregenz, Vorarlberg 
Personen:
 Annemarie Seite (* 1939), deutsche Tierärztin und Politikerin (CDU)
 Berndt Seite (* 1940), deutscher Tierarzt und Politiker (CDU)

Seïté, namentlich:
 Alice Saunier-Seïté (1925–2003), französische Geographin, Historikerin, Hochschullehrerin und Politikerin

Seiten, namentlich:
 Seiten (Gemeinde Sölden), Weiler in der Ortschaft Heiligkreuz, Gemeinde Sölden, Tirol

Siehe auch:
 Saite
 Druckseite
 Seide (Begriffsklärung)